MQL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mildura, Mildura (VI), Australia